Udby Sogn ist der Name folgender Kirchspielsgemeinden in Dänemark:

 Udby Sogn (Holbæk Kommune) 
 Udby Sogn (Middelfart Kommune)
 Udby Sogn (Norddjurs Kommune)
 Udby Sogn (Vordingborg Kommune)